Cn:
 CN межд. эк.  (система классификации товаров, используемая во внешней торговле странами Европейского Союза; разработана на базе Гармонизированной системы кодирования и описания товаров; введена в действие в 1988 г.)
 CN — код итальянской провинции Кунео.
 CN — Canadian National Railway.
 CN — Cartoon Network
 CN Tower — Си-Эн Тауэр.
 CN или C≡N — цианогруппа. См. цианиды, нитрилы.
 Cn — обозначение химического элемента Коперниций
 CN — американский военный и полицейский код хлорацетофенона («черёмухи»).
  — один из бесконечных рядов неразложимых систем корней.
 Cn. — сокращение римского преномена Гней ().
 cn — двухбуквенный код Китая в ISO 3166-1.
 .cn — национальный домен верхнего уровня для Китая.